Rians kan syfta på:
 Rians, Cher
 Rians, Var